Победителями турнира стали  Максим  Мирный и  Филипп Освальд.

Рейтинговые очки и призовые

Участники

Основной турнир 

* по состоянию на 9 октября 2017 года

Ход турнира

Примечания 

2017 год в теннисе
Спорт в России в 2017 году
Кубок Кремля